Miejscowości w USA:
 Gaines – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee
 Gaines – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orleans

Gminy w USA:
 Gaines (ang. Gaines Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee
 Gaines (ang. Gaines Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
 Gaines (ang. Gaines Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orleans
 Gaines (ang. Gaines Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Gaines (ang. Gaines County) – w stanie Teksas